Die Liste der Statthalter von Niedergermanien enthält die Heereskommandeure und Statthalter der Provinz Germania inferior, die in Köln residiert haben.

Hinweise zur Benutzung:
 Die Amtszeiten als Statthalter lassen sich teilweise nur unsicher bestimmen. Genauere Erläuterungen zur Datierung finden sich unter Umständen in den Einzelartikeln.

 Zur eindeutigen Zuordnung ist, sofern bekannt, auch das Jahr angegeben, in dem die jeweilige Person als Konsul amtierte.
 Für jede Statthalterschaft sind die Belegstellen in den antiken (literarischen und epigraphischen) Quellen angegeben. Bei Inschriften wird stets nur eine moderne Publikation angegeben, bevorzugt das Corpus Inscriptionum Latinarum oder die Année épigraphique.

Bis zur Einrichtung der Provinz

Nach Einrichtung der Provinz (um 85)

Literatur 
 Werner Eck: Die Statthalter der germanischen Provinzen vom 1.–3. Jahrhundert. Rheinland-Verlag in Kommission bei Rudolf Habelt, Köln/Bonn 1985, ISBN 3-7927-0807-8 (Standardwerk; umfassende Zusammenstellung der 1985 bekannten Quellen und vorhandenen Literatur mit Diskussion der Statthalterschaften).
 Werner Eck: Köln in römischer Zeit (= Geschichte der Stadt Köln. Band 1). Greven-Verlag, Köln 2004, ISBN 3-7743-0357-6, S. 700 f., Anhang 2 (aktualisierte Liste der Statthalter, ohne größere Kommentare).

Anmerkungen 

!
Niedergermanien